

Geografia 
 Poeti, frazione del comune di San Martino Valle Caudina

Persone 
 Paolo Poeti – regista e sceneggiatore, nato a Recanati
 Poeti della Scuola romana – sodalizio ottocentesco

Linguistica 
 il plurale della parola poeta

Cinema 
 Poeti, film di Toni D'Angelo (2009)